Фінал Кубка Німеччини з футболу 1989 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1988—1989 відбувся 24 червня 1989 року. У поєдинку зустрілися «Вердер» з однойменного міста та дортмундська «Боруссія» . Перемогу з рахунком 4:1 здобула «Боруссія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Боруссія»

«Вердер»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1989 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1989
1989 у німецькому спорті